

Cinema 
 La piramide (The Pyramid) – film del 2014 diretto da Grégory Levasseur

Letteratura 
 La piramide: scherzo di cattivo genere e fuor di luogo – romanzo di Aldo Palazzeschi del 1926
 La piramide (The Pyramid) – romanzo di William Golding del 1967
 La piramide (Pyramid) – romanzo di David Macaulay del 1975
 La piramide – romanzo di Ismail Kadare del 1995

Teatro 
 La piramide! (La Pyramide) – opera teatrale di Copi del 1975